Résultats de la Formule Le Mans Cup 2009 :

Classement des pilotes

Classement des équipes 

Championnat de voitures de sport
European Le Mans Series